David Ford, né le , dans le Kent, en Angleterre, est un homme politique britannique, ancien leader du Parti de l'Alliance d'Irlande du Nord.

 et a été ministre de la justice d'avril 2010 à mai 1996.

Notes et références 

Naissance en février 1951
Naissance dans le Kent
Personnalité politique liée à l'Irlande du Nord
Étudiant de l'université Queen's de Belfast